Лабет има више значења:
 Округ Лабет (Канзас)
 Лабет (Канзас)